Die Football League Third Division 1955/56 war die 29. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Grimsby Town und Leyton Orient ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der Drittligasaison 1956/57 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Plymouth Argyle und Hull City die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs Bradford Park Avenue und Crewe Alexandra sowie im Süden Crystal Palace und Swindon Town erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der Saison 1956/57 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1955-56 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1955/56
Fußballsaison 1955/56